Borgia steht für:

 Borgia (auch Borja), spanisch-italienisches Adelsgeschlecht
 Borgia (Kalabrien), Gemeinde in der Provinz Catanzaro, Italien
 Borgia (Pferd), deutsches Rennpferd
 Borgia (Fernsehserie), deutsch-französisch-österreichische Fernsehserie (2011)
 Die Borgia (Spiel), Kartenspiel
 Die Borgias, US-amerikanische Fernsehserie (2011)
 Die Borgias (2006), spanischer Spielfilm
 The Borgias (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1981)

Borgia ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Borgia (1783–1872), italienischer Adliger und Ritter des Malteserordens
 Cesare Borgia (1475/76–1507), italienischer Herrscher

 Jofré Borgia (1481/1482–1516/1517), Sohn von Papst Alexander VI.
 Juan Borgia, 2. Herzog von Gandía (auch Giovanni Borgia; um 1477–1497), spanisch-italienischer Fürst

 Stefano Borgia (1731–1804), italienischer Kardinalpriester
 Paolo Borgia (* 1966), italienischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat

Siehe auch:
 Borja